Злокуће могу бити:

 Злокуће (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Злокуће (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ